Maillet (Allier)
 Maillet (Indre)